37-й Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин 1991 года прошёл в Орле по круговой  системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. В связи с распадом СССР этот чемпионат стал последним.

Чемпионом страны стал международный гроссмейстер Александр Шварцман из Москвы. Второе место занял Игорь Рыбаков из Гомеля, на третьем месте финишировал Николай Мищанский из Ташкента.

Ссылки 
 Архив журналов Шашки №3 1991

Мужчины 1991
Спорт в Орле
События в Орле
1991 год в шашках
Спорт в России в 1991 году
Чемпионаты СССР в 1991 году